Il campionato italiano di calcio di Eccellenza regionale 1991-1992 è stato il primo organizzato in Italia. Rappresenta il sesto livello del calcio italiano.

Questi sono i gironi organizzati dal comitato regionale della Sicilia.

Fra le squadre aventi diritto a partecipare al torneo, il Niscemi, proveniente dal Campionato Interregionale, non si iscrisse.

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica

Legenda:
      Vittoria promosso nel CND 1992-1993.
      Caltagirone, Novara e Misterbianco retrocessi in Promozione 1992-1993.

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica

Legenda:
      Partinicaudace promosso nel CND 1992-1993.
      Riesi, Trabia e Ribera retrocessi in Promozione 1992-1993.

Note

Voci correlate 
Coppa Italia Dilettanti Sicilia 1991-1992

Sicilia